Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 36001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 10 lipca 1999 do 4 października 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

36001-36100

36101-36200

36201-36300

36301-36400

36401-36500

36501-36600

36601-36700

36701-36800

36801-36900

36901-37000

Przypisy 

Lista planetoid 036001-037000